Штауди́нгер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штаудингер, Вольфганг (род. 1963) — немецкий саночник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1988 года.
 Штаудингер, Герман (1881—1965) — немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1953 года.
 Штаудингер, Отто (1830—1900) — немецкий энтомолог, создатель энтомологического каталога 1861 года.